Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2019